Лапшов — русская фамилия.

 Лапшов, Анатолий Петрович (1948—2020) — советский и российский кинооператор.
 Лапшов, Афанасий Васильевич (1893—1943) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Лапшов, Валентин Васильевич (род. 1936) — российский инженер и учёный.
 Лапшов, Валерий Михайлович (1946—2009) — советский и российский военачальник.
 
 Лапшов, Николай Прокофьевич (1914—1945) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.

 Лапшова, Нина Павловна (род. 1946) — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Алтайского края.